Ива́н Вышнегра́дский: Вышнеградский, Иван Александрович (1893—1979) — российский и французский композитор.
 Вышнеградский, Иван Алексеевич (1832—1895) — российский учёный-механик, государственный деятель.